On the Town, filme com Gene Kelly, distribuído no Brasil como Um Dia em Nova York
The Daytrippers, filme com Stanley Tucci, distribuído no Brasil como Um Dia em Nova York

Desambiguações de cinema